La Pandilla Mao Mao es una organización criminal la cual fue fundada en El Salvador presuntamente por jóvenes delicuenciales. este grupo cuyas actividades que tienen que ver mayormente con las extorsiones, los asesinatos, y el robo, entre otros más delitos relacionadoshan llamado la atención de las Autoridades Salvadoreñas, provocando que tomen medidas de seguridad en contra de estas, al igual que las pandillas principales del país como la Mara Salvatrucha y la Mara Barrio 18, y entre otras pandillas que abundan en el país. el símbolo de esta pandilla es el famoso personaje Mickey Mouse, siendo que este mismo se ve en la gran mayoría de los Grafitis, dándole coincidencia al nombre de este con el de la pandilla en gran referencia. Se estima que hay alrededor de 100-200 afiliados.

Historia 
La pandilla se ha convertido en uno de los primeros grupos de la delincuencia fundada en El Salvador, se ha organizado en la colonia de San Antonio Abadon de San Salvador el nacimiento  de esta misma también le da referencia a las anteriores pequeñas pandillas que se han fundado en el país por grupos de jóvenes delicuenciales durante la Guerra civil y Posguerra como lo es la Mara Gallo y la Pandilla Máquina. Esta última aún sigue siendo activa en cualquier aspecto, pero debido a la Guerra contra las pandillas que ha empezado a occurir desde marzo, esta, al igual que muchas otras pandillas del país, han empezado ha decaer.

La Pandilla Mao Mao a menudo se le ha considerado como la tercera pandilla más grande del país, los miembros de esta pandilla se han apodado a veces como los "Cartoons''. en el 2018, el principal director de la Fiscalía General de la República, Douglas Meléndez, afirmo que la Pandilla ha empezado a crecer en las ciudades como San Salvador, Mejicanos y esta misma a empezado desplazarse hacia Soyapango.

Referencias

Véase también 

 Delincuencia en El Salvador
 Guerra contra las pandillas (El Salvador)

Bandas callejeras latinoamericanas
Crimen en El Salvador
Pandillas